Tierra Negra sind die beiden Neusser Gitarristen Raughi Ebert und Leo Henrichs. Sie nennen ihren Stil Mediterranean Guitar Lounge bzw. Flamenco Nuevo.

Ebert und Henrichs bilden im Kern ein Duo, das bei größeren Konzerten durch Bass und Schlagzeug oder Perkussion zu einer Band ergänzt wird, meist durch Helmuth Fass am Bass sowie Daniel Sanleandro Fernandez und Felipe Rengifo Hernandez jr. an den Schlaginstrumenten.

Mit der „Tierra Negra Gitarre“ vertreiben sie seit 2001 ein eigenes Signature-Modell einer Flamenco-Gitarre, das die Gipsy Kings seit 2005 exklusiv bei ihren Auftritten verwenden, seit 2018 außerdem das Gitarrenmodell „Campfire“.

Musikstil 
Raughi Ebert und Leo Henrichs spielen sowohl ruhigen als auch belebten, schnellen Flamenco. Inspiration für ihre Musik finden sie in der Camargue, einer warmen Sumpflandschaft im Südosten Frankreichs. Auf diese Herkunft bezieht sich auch der Titel des Albums aus 2005: der Klang des Südens („El Sonido del Sur“).

2009 kam Tierra Negra auf einem Gitarren Festival in den USA in Kontakt mit Muriel Anderson, eine für ihren ausgeprägten Fingerstyle bekannte Gitarristin aus Nashville, Tennessee. Der Spagat zwischen Flamenco und dem Nashville Sound gelingt und über weitere Kontakte entstanden schließlich die Aufnahmen zum aktuellen Album New World Flamenco, an welchem viele hochkarätige Musiker als Gäste mitwirkten: Danny Gottlieb (Schlagzeug), Mark Egan, Victor Wooten, Helmuth Fass (alle Bass), Sabina Amadia (Palmas), Felipe Rengifo Hernandez jr. (Latin Perkussion) und natürlich Muriel Anderson (Klassische Gitarre & Gitarrenharfe) sowie Raughi Ebert und Leo Henrichs (Flamenco-Gitarre).

Diskografie 
Alben
 1997: Furia Flamenca
 1998: Mosquito (Hot Flamenco Dance) – Maxi
 1999: Para ti
 2002: Clouds in the sky
 2004: Turn Of The Tide
 2005: El Sonido del Sur
 2006: Mediterranean Guitar Lounge Vol. 1
 2006: Latin Guitar Summer Collection
 2007: The Elements
 2009: New World Flamenco – mit Muriel Anderson
 2011: Memory Lane
 2015: The Campfire Session
 2016: Cruise Lounge Vol. 1
 2017: Summer Stories
 2018: Para ti – Flamenco Nuevo
Lern/DVDs
 2012: New World Flamenco – Contemporary Flamenco Techniques And Duo Arrangements
 2013: Magic Gypsy Chords & Rhythms
Mitwirkungen
 2013: Nightlight – Daylight – von Muriel Anderson
 2020: Acoustic Chef – von Muriel Anderson, Kochbuch mit CD
Sonstiges
 Songbook Vol. 1 – vier Arrangements für zwei Gitarren als Noten, TAB und Griffdiagramm, 54 Seiten
 Songbook Vol. 2 – vier Arrangements für zwei Gitarren als Noten, TAB und Griffdiagramm, 52 Seiten

Weblinks 
 Tierra Negra Internetpräsenz

Flamenco
Duo (Musik)
Kultur (Neuss)